Уго Перес ():
 Уго Перес (нар. 1963) — американський футболіст сальвадорського походження, учасник ЧС-1994.
 Уго Перес (нар. 1968) — аргентинський футболіст, учасник ЧС-1994.